Der Begriff Gotthard-Eisenbahntunnel bezeichnet zwei Tunnel in der Schweiz:

 den Scheiteltunnel aus dem 19. Jahrhundert, siehe Gotthardtunnel
 den Tunnel aus dem 21. Jahrhundert, siehe Gotthard-Basistunnel